Keable peut se référer à :

Patronyme 
  (1976-), homme politique américain et membre de la  ;
 Joseph Keable (1892-1918), militaire québécois et récipiendaire de la Croix de Victoria ;
  (1887-1927), missionnaire anglican et auteur britannique ;
 , compositeur et chef d'orchestre britannique ;
  (1996-), auteure-compositrice-interprète britannique d'origine colombienne

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme